Formacje samoobrony – zakładowe, terenowe i specjalistyczne oddziały samoobrony, zakładowe i blokowe grupy samoobrony, terenowe i zakładowe komendy samoobrony przeznaczone do szkolenia osób pełniących w nich służbę, ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej przed skutkami użycia broni masowego rażenia i innymi działaniami nieprzyjaciela, a także do udziału w zapobieganiu klęskom żywiołowym lub katastrofom i zwalczaniu ich skutków oraz w pracach społecznych o charakterze gospodarczym, użytecznych dla celów obrony.

Organizacje paramilitarne